Amerikai Egyesült Államok
 Finley (Észak-Dakota)
 Finley (Indiana), Carrolltonként is ismert
 Finley (Kalifornia)
 Finley (Kentucky)
 Finley (Oklahoma)
 Finley (Tennessee)
 Finley (Washington)
 Finley (Wisconsin) 
 Ausztrália
 Finley (Új-Dél-Wales)
Zene
Finley, olasz együttes